U sezoni 1982./83. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Metaloplastike iz Šapca.

1. savezna liga 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 Sportske novosti

1.B liga

Zapad 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 derventskim-korzom.blogspot.com 
 Sportske novosti

2. savezna liga

Zapad / Sjever 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split 
 Sportske novosti

Sjever 

 Izvori:  
 Sportske novosti

IV. rang prvenstva

Hrvatska 
Završnica republičkog prvenstva igrana po dvostrukom kup-sustavu uz sudjelovanje četiri momčadi - prvaka regionalnih liga.

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Istok 

  1. Đakovo
  2. Elektra Osijek
  3. Slavonija DI Slavonski Brod
  4. Slatina 
  5. Valpovka (Valpovo)
  6. Metalac Osijek
  7. Graničar Županja
  8. Posavac Štivica
  9. Požega
 10. Strmac Nova Gradiška
 11. Đurđenovac
 12. Lokomotiva Vinkovci
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Zapad 

  1. Senj
  2. Rudar Labin
  3. Matulji
  4. Turnić Rijeka
  5. Crikvenica
  6. Selce
  7. Poreč
  8. Pećine Rijeka
  9. Kozala Rijeka
 10. Arena Pula
 11. Triko Novigrad
 12. Trsat Rijeka
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 50 godina rukometa na Labinštini

Hrvatska regionalna liga - Sjever 

  1. Rudar Rude
  2. INA Sisak
  3. Jugoturbina Karlovac
  4. Hidroelektra Zagreb
  5. Ivančica Ivanec
  6. Metalac Sisak
  7. Čakovec
  8. Sloga Novoselec
  9. Daruvar
 10. Virovitica
 11. Slavijatrans Petrinja
 12. Partizan Vidovec
 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985.

Hrvatska regionalna liga - Jug 

 Izvori: 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985. 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu 
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 50 godina rukometa u Vodicama i 45 godina rukometnog kluba 
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

V. i niži rangovi

Hrvatska

Međuopćinska liga Zagreb 
Peti rang natjecanja 

 Izvori: 
 Sportske novosti

Srednjodalmatinska liga 
Peti rang natjecanja

Sudionici:
 Brda II Split
 Cetinka Trilj
 Hvar
 Jugovinil II Kaštel Gomilica
 Merces II Makarsla
 Orkan II Dugi Rat
 Partizan II Kaštel Sućurac
 Solin II
 Split II
 Trogir II
 Izvori: 
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici

Izvori 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 Gordan Stojanac: Splitske ruke pune baluna : 60 godina Rukometnog kluba Split, Split, 2008.
 Jurica Gizdić:RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici, Kaštel Gomilica, 2008.
 derventskim-korzom.blogspot.com, Derventski rukomet osamdesetih godina (sa tablicama i novinskim isječcima), pristupljeno 10. veljače 2014.
  

1982-83